

Тюмень — місто, обласний центр
 Тюмень — село, Троїцький район, Алтайський край